— японская сэйю, родилась 23 июня 1989 года в префектуре Сайтама, Япония. Работает в компании I'm Enterprise. Как и Ёко Хикаса, училась в Nihon Narration Engi Kenkyūjo, в подготовительной школе сэйю. У неё сильный голос, поэтому чаще озвучивает персонажей цундэрэ.

Личная жизнь 
23 июня 2019 года Такэтацу объявила в своём Твиттере, что вышла замуж за своего коллегу-сэйю Юки Кадзи.

Творчество

Озвучивание

Аниме 
 2009 год
 K-On! — Адзуса Накано
 Kiss×sis (OVA) — Ако Суминоэ
 Queen's Blade — Мако
 Sasameki Koto — Манака Акэмия
 Yumeiro Patissiere — Ванилла

 2010 год
 Baka to Test to Shoukanjuu — Михару Симидзу
 Densetsu no Yuusha no Densetsu — Эслина Фолкал
 Ichiban Ushiro no Daimaou — Митиэ Отакэ

 Highschool of the Dead — Алиса Марэсато
 Hiyokoi — Нисияма Хиёри
 Jewelpet — Мириа
 K-On!! — Адзуса Накано
 Kiss×sis — Ако Суминоэ
 Mayoi Neko Overrun! — Нодзоми Кирия
 MM! — Мио Исуруги
 Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai — Кирино Косака
 Star Driver: Kagayaki no Takuto — Симона Арагон
 Tamayura — Фу Саватари
 The Legend of the Legendary Heroes — Эслина Фолка
 The World God Only Knows — Аюми Такахара
 Yumeiro Patissiere SP Professional — Ванилла

 2011
 Baka to Test to Shoukanjuu — Михару Симидзу
 Ben-To — Асэби Иноуэ
 Dog Days — Эклер Мартиноцци
 Guilty Crown — Цугуми
 K-On! The Movie — Адзуса Накано
 Nekogami Yaoyorozu — Мэйко
 Rio: Rainbow Gate! — Минт Кларк
 Tamagotchi! — Томоми
 Tamayura ~hitotose~ — Фу Саватари («Поттэ»)
 The World God Only Knows II — Аюми Такахара
 Yuru Yuri — Миракурун

 2012
 Dog Days' — Эклер Мартиноцци
 Gokujyo — Минами Курихаси
 Hagure Yuusha no Estetica — Минами Айхара
 High School DxD — Конэко Тодзё
 Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! — Ринка Кунитати
 Psycho-Pass — Сёко Сугавара / Spooky Boogie
 Sword Art Online — Киригая Сугуха / Лифа
 Yurumates 3D — Сестрёнка Саэ
 YuruYuri♪♪ — Миракурун

 2013
 Date A Live — Ицука Котори
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой». — Кирино Косака

 2014
 Date A Live II — Ицука Котори

 2015
 Seiken Tsukai no World Break — Сацуки Рандзё

 2016
 Dagashi Kashi — Хотару Сидарэ

2018
 Citrus — Юдзу Айдзава
 Dagashi Kashi 2 — Хотару Сидарэ

 2019
 Date a Live III — Ицука Котори

 2020
 «Питер Грилл и семя рационального мышления» — Мими Альпакас

 2021
 Full Dive — Рэона Кисараги
 Sonny Boy — Кодама

Игры 
 Kingdom Hearts: Dream Drop Distance — Римэ
 Nora to Toki no Koubou: Kiri no Mori no Majo — Нора Брандл
 Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai Portable — Кирино Косака
 Persona 4 Arena — Лабрис
 Pokémon Black 2 and White 2 — Бел / Бианка (Black 2 White 2 Animated Trailer)
 Trinity Universe — Цубаки
 Sword Art Online: Infinity Moment — Лифа
Kantai Collection — линкор Ямато, эсминцы Акигумо, Макигумо, Мацу, Наганами, Такэ, Широкко, Югумо.
Arknights — W

Drama CD
 Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai — Кирино Косака
 Love DNA XX — Аой
 Watashi ni xx Shinasai! — Мами Мидзуно
 Banished from the Hero's Party (2019) — Рути

Синглы и альбомы 
В качестве сэйю Адзусы Накано, персонажа K-on, Аяна Такэтацу выпустила 4 сингла и один альбом.
 «Cagayake! Girls» — занимал 2 место в чарте синглов Oricon.
 «Don’t say 'lazy'» — 3 место в чарте синглов Oricon.
 «Light and Fluffy Time» (ふわふわ時間) — занимал 3 место в чарте синглов Oricon.
 «Azusa Nakano» (中野梓) — занимал 3 место в чарте синглов Oricon.
 «Houkago Teatime» (放課後ティータイム) — занимал 1 место в чарте альбомов Oricon.
 «Listen!!» занимал 2 место в чарте синглов.
 «Pure Pure Heart» (ぴゅあぴゅあはーと) занимал 4 место в чарте синглов.
 «Gohan wa Okazu/U&I» занимал 3 место в чарте синглов.

Примечания

Ссылки 
 Личный блог
 Профиль на сайте компании I'm Enterprise.

Родившиеся в Сайтаме
Актрисы озвучивания Японии